El término Palo dulce puede referirse a:

Botánica 

 Glycyrrhiza glabra, especie endémica del Mediterráneo.
 Eysenhardtia polystachya, especie endémica de Norteamérica.